TNT, a trinitrotoluol robbanóanyag rövidítése
TNT, magyar popegyüttes
TNT, román popegyüttes
 TNT, norvég hard rock együttes
TNT, szállítási vállalat
T. N. T.,  film Eric Roberts főszereplésével (1997)
TNT, amerikai televízióadó
TNT, orosz televízióadó
TNT, a Tini Nindzsa Teknőcök című képregény magyar rövidítése